Il gallo della checca (A Devil with Woman) – film del 1930 diretto da Irving Cummings
Il gallo della checca (Golden Eggs) – film del 1941 diretto da Wilfred Jackson